Статуя Марка Аврелия — бронзовая древнеримская статуя, которая находится в Риме во Дворце консерваторов Капитолийских музеев. Была создана в 176 году.

История 
Первоначально позолоченная конная статуя Марка Аврелия была установлена на вершине Кампидольо Капитолийского холма возвышающегося над Римским форумом. Это единственная конная статуя, уцелевшая с античности, поскольку в Средние века считалось, что она изображает христианского императора Константина I Великого, которого апостольская церковь канонизировала как «святого равноапостольного».

В XII веке статую перенесли на площадь Латерана. В XV веке ватиканский библиотекарь Бартоломео Платина сравнил статую с изображениями на монетах эпохи Марка Аврелия и распознал личность всадника. В 1538 году монумент установили на Капитолии по распоряжению папы Павла III. Микеланджело спроектировал площадь, а также мраморный постамент для статуи. На нём написано: .

Статуя лишь в два раза превышает натуральную величину. Марк Аврелий изображён в солдатском плаще () поверх туники. Под поднятым копытом коня прежде находилась скульптура связанного варвара.

В 1981 году началась реставрация скульптуры. Восстановлением статуи занималась группа специалистов Института консервации и реставрации в Риме. 11 апреля 1990 года торжественно, при большом стечении народа, статуя была возвращена на Кампидолио (Площадь Капитолия).

21 апреля 1997 года на постамент работы Микеланджело была помещена точная бронзовая копия статуи.

В 2005 году завершилась реконструкция Дворца консерваторов. Одно из помещений получило название Экседра Марка Аврелия, куда и была перенесена статуя, хранившаяся до этого в Новом дворце.

В культуре 

На итальянской монете в 50 евроцентов, выполненной Роберто Маури и Люком Лайксом, изображена конная статуя Марка Аврелия и узор Капитолийской площади.

На территории кампуса Брауновского Университета в Соединённых Штатах с 1908 года находится копия статуи.

См. также 
 Список античных бронз

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=667
 https://web.archive.org/web/20070105170826/http://www.turim.ru/approfondimento_campidoglio.htm
 Документальный фильм «Марк Аврелий. Последний триумф императора» (Производство Телекомпании «Альтаир-ТВ», 2002 г.)

Скульптура Древнего Рима
Памятники Древнего Рима
Марка Аврелия
Марка Аврелия
Экспонаты Капитолийских музеев
Скульптуры из позолоченной бронзы
Скульптуры II века
Марка Аврелия
Скульптуры по алфавиту
Скульптуры римских императоров